Бокари — название населённых пунктов.

Россия 
 Бокари — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Бокари — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.